Siehe auch: Ödensee